Fürhapter ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Fürhapter (* 1965), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Karl Fürhapter (1802–1883), österreichischer Bildschnitzer